Kottbusser Tor (plein), plein in Berlijn
 Kottbusser Tor (metrostation), metrostation in Berlijn